Michael Reed (né en 1929) : directeur de la photographie britannique ;
 Mike Reed (né en 1945) : politicien australien ;
 Michael Reed (né en 1972) : joueur américain de football américain ;
 Mike Reed (1975-2014) : joueur américain de football américain ;
 Michael Reed (né en 1987) : joueur américain de soccer ;
 Michael Reed (né en 1988) : joueur anglais de cricket ;
 Michael Reed (1929-2022), directeur de la photographie britannique ;
 Michael Reed (né en 1992) : joueur américain de baseball.

Voir aussi 
 Mike Reid